

Cinema 
Prefontaine – film statunitense del 1997

Persone 
Marie-Pier Préfontaine – sciatrice alpina canadese
Steve Prefontaine – mezzofondista statunitense

Sport 
Prefontaine Classic – meeting internazionale di atletica leggera